

Toponyme 

 Le pays de Waes (en néerlandais Waasland), région naturelle de Belgique en rive gauche de l'Escaut, située entre Anvers et Gand.
 La Châtellenie du pays de Waes,  châtellenie du comté de Flandre entre 1241 et 1795, correspondant à la région ci-dessus.
 Saint-Nicolas-Waes, capitale du précédant et commune néerlandophone  de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale.
 Saint-Gilles-Waes, commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale.
 Liste des monuments historiques de Saint-Gilles-Waes
 Moerbeke-Waes, une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale ;
 Nieukerken-Waes, une section de la ville belge de Saint-Nicolas située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale.
 Waesmunster, commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale.

Transport 
 La Pays de Waes, locomotive-tender de 1845 qui fait partie de la collection historique de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).
 Le Pays de Waes, ancien navire de la Lloyd Royal Belge (devenue ensuite la Compagnie maritime belge).
 Le Port du Pays de Waes, un port secondaire du Port d'Anvers, situé en rive gauche de l'Escaut.